Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Dick Crealy che ha battuto in finale Georges Goven 6-3, 6-1, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1970